WWN steht für:

 Weekly World News
 World Wide Name: Eindeutige Kennung die in einem Gerät, das an ein Netzwerk Speichersystem (SAN) angeschlossen ist, hinterlegt ist. Beispielanwendungen: Fibre Channel oder Serial Attached SCSI

WW-N steht für:

 das polnische Kfz-Kennzeichen für den Stadtbezirk Warszawa-Włochy

WWN